Il singolare del torneo di tennis Madras Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oleg Ogorodov che ha battuto in finale Leander Paes 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Oleg Ogorodov (Campione)
 Leander Paes (finale)
 Gouichi Motomura (semifinali)
 Sander Groen (quarti di finale)

 Maks Mirny (semifinali)
 Martin Hromec (quarti di finale)
 Gabrio Castrichella (quarti di finale)
 Yasufumi Yamamoto (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madras Challenger 1996